Wujcio Dobra Rada (, 2013–2017) – amerykański serial animowany stworzony przez Petera Browngardta (twórcę serialu Secret Mountain Fort Awesome). Wyprodukowany przez Cartoon Network Studios.

Światowa premiera serialu miała miejsce 2 września 2013 roku na amerykańskim Cartoon Network. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 24 maja 2014 roku na antenie Cartoon Network.

Fabuła 
Serial opowiada o perypetiach Wujcia Dobrej Rady, który jest wujkiem i dziadkiem wszystkich na świecie oraz magicznym krewnym każdego dziecka na Ziemi. Podróżuje po całej planecie i pomaga wszystkim, którzy znaleźli się w poważnych kłopotach, zmieniając przy tym ich życie raz na zawsze. Mieszka w kamperze, który jest magicznym domkiem na kołach. Wraz ze swoimi przyjaciółmi – Torbą Borbą, Wielką Realistyczną Latającą Tygrysicą, Stefkiem Pizzą oraz panem Gustawem przeżywają przygody.

Spis odcinków

Gościnnie 
Gościnnie postacie z tego serialu pojawiły się w serialu pt. „Steven Universe”, w odcinku „Say Uncle”.
Gościnie Wujcio Dobra Rada pojawił się na kilka sekund w oknie domu Wattersonów, w serialu pt. „Niesamowity Świat Gumballa", w odcinku „Nuda".

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2017